Rechberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Rechberger (1935–2009), österreichischer Politiker (SPÖ) und Schmied
 Daniel Rechberger (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Daniela Rechberger (* 1980), österreichische Duathletin und Triathletin
 Elisabeth Breuer-Rechberger (* 1984), österreichische Opernsängerin (Sopran), siehe Elisabeth Breuer
 Franz Rechberger (1771–1841), österreichischer Maler und Radierer
 Gerhard Rechberger (* 1946), österreichischer römisch-katholischer Ordenspriester und Propst von Stift Vorau
 Georg Rechberger (1758–1808), österreichischer Kirchenrechtler
 Georges Rechberger (* 1961), Schweizer Kunstmaler
 Helmut Rechberger (* 1968), österreichischer Ressourcenmanager und Universitätsprofessor
 Herman Rechberger (1947–2022), österreichisch-finnischer Musiker und Komponist
 Julian Rechberger (* 1995), österreichischer Radsportler und Triathlet
 Rudolf Rechberger (* 1905–?), österreichisches Opfer eines Justizirrtums
 Uwe Rechberger (* 1971), deutscher evangelischer Theologe und Studienleiter des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen
 Walter Rechberger (* 1945), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rechberg